

Geografia 
 Ares – comune spagnolo della Galizia
 Arès – comune francese dell'Aquitania
 Arês – comune brasiliano

Persone 
 Ares – nome proprio di persona italiano maschile
 Ares – musicista norvegese
 Blanca Ares – cestista spagnola
 Jessy Ares – attore tedesco

Personaggi 
 Ares – divinità della mitologia greca
 Ares – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ares – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ares – personaggio di Stargate
 Arles (Ares) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Altro
 Ares – casa editrice
 Ares – programma di peer-to-peer
 Ares – serie televisiva olandese Netflix
 Ares I, Ares IV, Ares V – veicoli spaziali utilizzati per il lancio della capsula Orion, nell'ambito del Programma Constellation

Altri progetti